Большой Луг — село в Нерчинском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Олинское».

География 
Село находится в северной части района, на правом берегу реки Нерчи, на расстоянии примерно 51 километра (по прямой) к северо-западу от города Нерчинска.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной холодной зимой. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 18 — 20 °С (абсолютный максимум — 38 °С). Средняя температура самого холодного месяца (января) — −28 — −30 °С (абсолютный минимум — −54 °С). Годовое количество осадков — 300—350 мм. Продолжительность безморозного периода составляет 100—110 дней.
Часовой пояс

История 
Основано в 1776 году горнозаводскими крестьянами Шмакотиными и Рязанцевыми. В 1851 году население Большого Луга было переведено в казачье сословие. Населённый пункт вошёл в состав станицы Знаменской Забайкальского казачьего войска..

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50 %, женщины — соответственно также 50 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 57 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из одной улицы (ул. Станичная).

Примечания 

Населённые пункты Нерчинского района